Falcon Heights (Minnesota)
Falcon Heights (Texas)

Desambiguações de topônimos